Sofia Dorotea av Hannover, född 23 mars 1687 i Hannover, död 28 juni 1757 på slottet Monbijou i Berlin, var drottning av Preussen och dotter till Georg I av Storbritannien och Sofia Dorotea av Celle.

Biografi
Hon gifte sig 1706 i Berlin med Fredrik Vilhelm I av Preussen. Makarna var mycket olika och deras relation blev snart olycklig. Äktenskapet hade arrangerats mot hennes vilja och Fredrik Vilhelm ska redan strax efter vigseln ha sagt att han ville ha skilsmässa, något han upprepade flera gånger under äktenskapet. Sofia Dorotea tyckte om konst, vetenskap, nöjen och mode och beskrevs som värdig, stolt och ambitiös, medan Fredrik Vilhelm hade motsatta intressen. Hon ansågs inte vacker och hade ärr efter smittkoppor, men bevarade en vacker figur trots många graviditeter. Fredrik Vilhelm tyckte illa om hennes intressen för bland annat teater, som han ansåg lättsinniga, och hennes sätt att skuldsätta sig på spelande, och det berättas att hon och hennes motspelare brukade ersätta pengarna på spelbordet med kaffebönor så fort han kom in i rummet. 

Maken vägrade tillåta henne något inflytande, då han ansåg att kvinnor endast skulle hållas för avel eftersom de annars skulle kunna dominera sina män. Han ska ha talat grovt och uppfört sig hänsynslöst mot henne: men då hon år 1726 ärvde 3 miljoner av sin mor, tilldrog det sig allmän förvåning att han då uppträdde vänligt mot henne, och den kejserliga ambassadören hävdade då att han bara gjorde det för att han ville få kontroll över hennes arv. Arvet blev aldrig hans, eftersom Sofias bror vägrade att betala ut det, och Fredrik Vilhelm ska då ha återgått till att behandla henne sämre. 

Både hon och barnen ska ha behandlats brutalt av maken. Han anklagade henne för att fjärma barnen från honom och gav order om att hon inte fick träffa dem utan hans närvaro: barnen åtlydde dock inte befallningen, och träffade ofta sin mor i hemlighet, något som gjorde att de vid åtminstone ett tillfälle fick gömma sig i rummet då han oväntat kom in. Han ogillade hennes stöd av planen att gifta bort Fredrik med prinsessan Amalia av Storbritannien och Wilhelmina med prins Fredrik av Wales. Hon hade en nära relation till sonen Fredrik och kände till hans planer att rymma från fadern 1728.

Barn 
 Wilhelmina (född 1709, död 1758), gift 1731 med markgreven Fredrik av Brandenburg-Bayreuth.
 Fredrik II (född 1712, död 1786), mer känd som Fredrik den store, kung av Preussen från 1740 till sin död.
 Louise (född 1714, död 1784), gift 1729 med markgreve Karl Vilhelm Fredrik av Brandenburg-Ansbach.
 Filippa Charlotta (född 1716, död 1801), gift 1733 med hertig Karl I av Braunschweig-Wolfenbüttel.
 Sofia Dorothea (född 1719, död 1765), gift 1734 med markgreve Fredrik Vilhelm av Brandenburg-Schwedt.
 Lovisa Ulrika (född 1720, död 1782), gift 1744 med den svenske tronföljaren Adolf Fredrik och därmed drottning av Sverige från hans trontillträde 1751 till hans död 1771 samt mor till de svenska kungarna Gustav III och Karl XIII.
 August Vilhelm, (född 1722, död 1758), guvernör av Pommern, gift 1742 med hertiginnan Lovisa Amalia av Braunschweig-Wolfenbüttel samt far till Fredrik Vilhelm II av Preussen.
 Anna Amalia (född 1723, död 1787) abbedissa i Quedlinburg.
 Henrik (född 1726, död 1802), gift 1752 med prinsessan Wilhelmina av Hessen-Kassel.
 August Ferdinand (född 1730, död 1813), härmästare av Sonnenburg, gift 1755 med Elisabeth Louise av Brandenburg-Schwedt.

Anfäder

Referenser 
 Reiners, Ludwig: Fredrik den store. Bokindustri Aktiebolag (1956) Stockholm

Noter

Externa länkar 

Kvinnor
Huset Hannover
Födda 1687
Avlidna 1757
Preussens drottningar
Personer från Hannover
Personer i Preussen under 1700-talet